Цей список є списком видів птахів, спостережених на території Ірландії. Обліком птахів в Ірландії займається Ірландський комітет рідкісних птахів. За його даними, список орнітофауни Ірландії включає 485 видів, що спостерігалися на території Ірландії. З них 183 бродячих, 3 інтродуковані людиною. 14 видів не спостерігалися після 1950 року.

Позначки 
 A — птахи, які реєструвались в Ірландії принаймні один раз з 1 січня 1950 року.
 B — види, які реєструвались в Ірландії принаймні один раз до 31 грудня 1949 року, але згодом не реєструвались.
 C — види, інтродуковані людиною.
 R — види в Додатку 1 IRBC, тобто рідкісні види.

Гусеподібні 
Родина Качкові (Anatidae)

Куроподібні 
Родина Фазанові (Phasianidae)

Дрімлюгоподібні 
Родина Дрімлюгові (Caprimulgidae)

Родина Серпокрильцеві (Apodidae)

Дрохвоподібні 
Родина Дрохвові (Otididae)

Зозулеподібні 
Родина Зозулеві (Cuculidae)

Рябкоподібні 
Родина Рябкові (Pteroclidae)

Голубоподібні 
Родина Голубові (Columbidae)

Журавлеподібні 
Родина Пастушкові (Rallidae)

Родина Журавлеві (Gruidae)

Пірникозоподібні 
Родина Пірникозові (Podicipedidae)

Сивкоподібні 
Родина Лежневі (Burhinidae)

Родина Куликосорокові (Haematopodidae)

Родина Чоботарові (Recurvirostridae)

Родина Сивкові (Charadriidae)

Родина Баранцеві (Scolopacidae)

Родина Дерихвостові (Glareolidae)

Родина Мартинові (Laridae)

Родина Поморникові (Stercorariidae)

Родина Алькові (Alcidae)

Гагароподібні 
Родина Гагарові (Gaviidae)

Буревісникоподібні 
Родина Океанникові

Родина Альбатросові (Diomedeidae)

Родина Качуркові (Hydrobatidae)

Родина Буревісникові (Procellariidae)

Лелекоподібні 
Родина Лелекові (Ciconiidae)

Сулоподібні 
Родина Фрегатові (Fregatidae)

Родина Сулові (Sulidae)

Родина Бакланові (Phalacrocoracidae)

Пеліканоподібні 
Родина Ібісові (Threskiornithidae)

Родина Чаплеві (Ardeidae)

Яструбоподібні 
Родина Скопові (Pandionidae)

Родина Яструбові (Accipitridae)

Совоподібні 
Родина Сипухові (Tytonidae)

Родина Совові (Strigidae)

Птахоносорогоподібні 
Родина Одудові (Upupidae)

Сиворакшоподібні 
Родина Сиворакшові (Coraciidae)

Родина Рибалочкові (Alcedinidae)

Родина Бджолоїдкові (Meropidae)

Дятлоподібні 
Родина Дятлові (Picidae)

Соколоподібні 
Родина Соколові (Falconidae)

Горобцеподібні 
Родина Сорокопудові (Laniidae)

Родина Віреонові (Vireonidae)

Родина Вивільгові (Oriolidae)

Родина Воронові (Corvidae)

Родина Омелюхові (Bombycillidae)

Родина Синицеві (Paridae)

Родина Суторові (Paradoxornithidae)

Родина Жайворонкові (Alaudidae)

Родина Ластівкові (Hirundinidae)

Родина Вертункові (Scotocercidae)

Родина Довгохвостосиницеві (Aegithalidae)

Родина Вівчарикові (Phylloscopidae)

Родина Очеретянкові (Acrocephalidae)

Родина Кобилочкові (Locustellidae)

Родина Тамікові (Cisticolidae)

Родина Кропив'янкові (Sylviidae)

Родина Золотомушкові (Regulidae)

Родина Воловоочкові (Troglodytidae)

Родина Підкоришникові (Certhiidae)

Родина Пересмішникові (Mimidae)

Родина Шпакові (Sturnidae)

Родина Дроздові (Turdidae)

Родина Мухоловкові (Muscicapidae)

Родина Пронуркові (Cinclidae)

Родина Горобцеві (Passeridae)

Родина Тинівкові (Prunellidae)

Родина Плискові (Motacillidae)

Родина В'юркові (Fringillidae)

Родина Подорожникові (Calcariidae)

Родина Вівсянкові (Emberizidae)

Родина Passerellidae

Родина Трупіалові (Icteridae)

Родина Піснярові (Parulidae)

Родина Кардиналові (Cardinalidae)

Примітки

Посилання 
 National Biodiversity Network   Distribution Maps (Ongoing)
 Oiseaux  Ireland page. Many photos. Not all species.
 Irish Birding  Latest sightings.
 Irish Rare Birds Committee 
 NIBWA  Northern Ireland Bird watchers Association.
 NIOC  Northern Ireland Ornithologists Club. Excellent photographs
 Bird Guides  Irish list, county lists, latest sightings and photos.
 RSPB  Royal Society for the Protection of Birds A-Z

Фауна Ірландії
Ірландія
птахи